Сезон 2016 года — 26-й сезон футбольного клуба «Динамо» (Минск) в суверенной истории Белоруссии.

19 января команда официально вышла из отпуска.

Состав и статистика игроков

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Предсезонные матчи

Сбор в Минске

1-й сбор в Белеке

2-й сбор в Белеке

Чемпионат Беларуси. Высшая лига

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

Кубок Беларуси

Розыгрыш 2015/2016 

В Кубке Беларуси 2015/16 «Динамо» стартовало с 1/16 финала в сезоне 2015. Минчане в двух матчах переиграли «Смолевичи-СТИ» (2:0 и 5:2). На стадии 1/8 соперником был гродненский «Неман». «Динамо» прошло дальше за счёт гостевой победы (1:1, 1:0).

Матчи

Розыгрыш 2016/2017 

Матчи

Жребий определил минчанам в соперники на стадии 1/4 финала брестское «Динамо». Матчи состоятся в марте 2017.

Лига Европы УЕФА

Квалификация 
Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Товарищеские матчи

Индивидуальные награды игроков 
Награды интернет-сайтов

 Лучший игрок в сезоне 2016 (официальный сайт dinamo-minsk.by)
Победа —  Александр Нойок
Тройка лучших:
 Александр Нойок 
 Владимир Хващинский
 Юрий Габовда

 Лучший игрок в сезоне 2015 по мнению болельщиков (ресурс dinamo-minsk.org)
Победа —  Александр Нойок
Тройка лучших:
 Александр Нойок 
 Владимир Хващинский
 Лука Роткович

Награды на церемонии «Звёздный мяч-2016»

 22 лучших игрока Чемпионата Беларуси 2016
 Роман Бегунов
 Александр Нойок

Стартовый состав по ходу сезона

Тренеры клуба 

До июля команду возглавлял сербский тренер Вук Рашович, который принял команду по ходу предыдущего сезона. Осенью 2015 президент клуба Юрий Чиж, отвечая на вопросы журналиста, сообщил о намерении оставить главного тренера:
А как у него (Рашовича — прим.) в «Динамо» с продолжением работы?
— У нас вроде на пару лет контракт подписан.
Пока остается?
— Да.

В мае 2016, после продолжительной безвыигрышной серии «Динамо», генеральный директор Алим Селимов выказал поддержку тренеру:
— Рашович? Я понимаю, к чему вы ведете. Я просто скажу, что этот человек взял команду в не совсем хорошем моральном состоянии. Это когда он брал команду после Угрина. Он довел команду до группы Лиги Европы. Скажите, многим ли тренерам «Динамо» это удалось? Кроме Журавля и Рашовича это никому не удалось.

Однако 15 июля 2016, на следующий день после матча с «Сент-Патрикс Атлетик» (1:1), появилась официальная информация об отставке Рашовича и его тренерского штаба. Новым главным тренером стал Сергей Боровский, работавший ранее спортивным директором.

Стадионы 

Первый официальный матч сезона был сыгран на стадионе ФК «Минск» (матч Кубка против «Торпедо-БелАЗ»). Все домашние матчи чемпионата, а также первые встречи в рамках 1 и 2-го квалификационных раундов Лиги Европы (против юрмальского «Спартака» и «Сент-Патрикс Атлетик») состоялись на минском стадионе «Трактор». «Динамо» проводит домашние матчи на данном стадионе четвёртый сезон подряд, так как основной стадион клуба — «Динамо-Юни» — закрыт на реконструкцию. Домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы был сыгран в Бресте на стадионе «Брестский». Товарищеский матч против могилёвского «Днепра» динамовцы провели на искусственном поле ФК «Минск».

Примечания 

2016
Динамо Минск